La 1. Division 1978 è stata la 65ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Vejle, al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo fu John Eriksen dell'Odense con 22 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Vejle Campione di Danimarca 1978.
 Vejle ammesso alla Coppa dei Campioni 1979-1980.
 Esbjerg fB e AGF ammesse alla Coppa UEFA 1979-1980.
 Frederikshavn fI, Køge BK e Randers Freja retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1978
Campionato danese di calcio